René Girard (1923–2015) francia történész, irodalomkritikus, társadalomfilozófus
René Girard (1954) francia labdarúgó